Geografia:
 Arak és el nom persa i turc del riu Araxes (nom armeni i rus).
 Efímera república que va existir el 1918. Vegeu Araks.
 Al-Arak, castell àrab a Castella, després Santa María de Alarcos
 Arak (Iran)
 Begudes alcohòliques
Arak o àrac